Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 1988.

Titelverteidigerinnen waren Hazel Hotchkiss Wightman und Helen Wills. Das Finale bestritten Zina Garrison und  Pam Shriver gegen Jana Novotná und Helena Suková, das Garrison und Shriver in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennis-Damendoppel
1988
Tennisturnier in Seoul
Tennisturnier 1988